Нормандія () — історична область і регіон на північному заході Франції;
Нижня Нормандія — історичний регіон на північному заході Франції;
 Верхня Нормандія — історичний регіон на півночі Франції;
 Герцогство Нормандія — особливе герцогство, одна з провінцій Франції;
 «Нормандія» — (з листопада 1944 — «Нормандія-Німан») французький винищувальний авіаційний полк, який під час Другої світової війни воював на радянсько-німецькому фронті;
 «Нормандія» — французький трансатлантичний лайнер.